

Pessoas 
Benny Goodman

Localidades 

Goodman (Missouri)
Goodman (Mississippi)

Outros 
4239 Goodman - um asteroide

Desambiguações de sobrenomes